Ниуэ не имеет городов и подразделяется на 14 деревень (муниципалитетов). Столица, Алофи, поделена на Северный и Южный Алофи. Каждая деревня имеет сельский совет, который избирает своего председателя.

Список

Примечания 

Ниуэ
Деревни